Okręty podwodne typu Barracuda – francuski typ sześciu okrętów podwodnych z napędem jądrowym, budowanych aktualnie w oparciu o siłownię z reaktorem wodno-ciśnieniowym K15,  2 silniki elektryczne oraz jeden pędnik wodnoodrzutowy. Aktualnie w budowie w stoczni DCNS w Cherbourgu  znajdują się dwa pierwsze okręty tego typu.

Bibliografia 
 

Typy okrętów podwodnych